Дика́нський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь смт. Диканька в Полтавській області.

 Диканський провулок — провулок у місті Дніпропетровськ.
 Диканський провулок — провулок у місті Київ.
 Диканський провулок — провулок у місті Полтава.

Провулки